Hillebr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm B. Hillebrand

Robotskapade auktorsförkortningar